Скит Святого Иоанна Предтечи — ряд православных скитов, посвящённых пророку Иоанну Предтечи.

 Скит Святого Иоанна Предтечи — румынский скит на горе Афон.
 Скит Святого Иоанна Предтечи — скит Никитского монастыря в Кашире.
 Скит Святого Иоанна Предтечи — скит Нило-Сорской пустыни.
 Скит Святого Иоанна Предтечи — скит в Оптиной пустыни.
 Скит Святого Иоанна Предтечи — женский скит в Реомяэ в Эстонии.
  — монастырь Верийской, Наусской и Камбанийской митрополии.

См. также 
 Иоанно-Предтеченский скит (Вербка)